Lac Alma peut se référer à:

Hydronymes

Lac Alma, Lac-Nilgaut (territoire non organisé), Pontiac (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), Québec. .
Lac Alma, Lac-Douaire (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), Québec. .
Lac Alma, Senneterre (Ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, Québec. .
Lac Alma (Mont-Valin), Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .
Lac Alma, Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .
Lac Alma, La Tuque (Ville), Mauricie, Québec. .
Lac Alma, Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, Québec. .
Lac Alma, La Tuque (ville), Mauricie, Québec. .